Ernst Busch může být:

 Ernst Busch (herec) (1900–1980) – německý herec, zpěvák a režisér
 Ernst Busch (voják) (1885–1945) – německý polní maršál